Lallo – forma maschile del nome proprio di persona Lalla
Lallo – nome kiowa del pittore Spencer Asah
Lal-lo – località delle Filippine
Casa Lallo – sit-com italiana del 2011

Pagine correlate
Lalla
Lalli

Altri progetti